Димитър Пиронков може да се отнася за:

 Димитър Пиронков (р. 1925) – български цирков артист
 Димитър Пиронков (р. 1940) – български учител и общественик

Вижте също 
 Пиронков